Olympus kan henvise til flere forskellige artikler:
Olympen (græsk: Ὄλυμπος; latin: Olympus) – et bjerg i Grækenland
Olympus Corporation – en japansk producent af optiske og elektroniske produkter
Olympus Mons – en vulkan på Mars
Olympus (satellit) – en satellit der var i rummet fra 1989 til 1993